

Брайтенбах-ам-Інн —  громада округу Куфштайн у землі Тіроль

Брайтенбах — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Брайтенбах-ам-Герцберг — сільська громада, федеральна земля Гессен

Брайтенбах — громада в кантоні Золотурн